24 Horas es un noticiero ecuatoriano que se transmite por la cadena Teleamazonas desde 1974; es emitido de lunes a viernes en tres horarios distintos, además de dos emisiones los fines de semana.

Horarios

Lunes a viernes

Sábado

Domingo

Noticias locales

Lunes a viernes

Emisiones

Primera emisión

Emisión nacional

Emisión central

Emisión estelar

Emisión de sábados

Emisión dominical

24 Horas en la Comunidad 
24 Horas en la Comunidad es el segmento dedicado a buscar las necesidades o las mejoras de la comunidad, es emitido de lunes a viernes en 2 emisiones para Quito y Guayaquil.

Primera emisión (Guayaquil)

Primera emisión (Quito)

Segunda emisión (Guayaquil)

Segunda emisión (Quito)

Presentadores y reporteros

Actuales 

 Milton Pérez
 Diana León
Liz Valarezo
 Luis Antonio Ruiz
 Valerie Villalba
 Carlos Sacoto
 Dayanna Monroy
 Janeth Hinostroza
 María Grazzia Acosta
 Freddy Paredes
María Isabel Carmigniani
Hellen Quiñonez
Andrea Samaniego
Alejandra Boada
Alex Vargas

Antiguos 

Cynthia Naveda
María Josefa Coronel
 Jorge Ortiz
Bernardo Abad
 Nataly Toledo
 Gisella Bayona
 María Mercedes Cuesta
 Fausto Valdiviezo
 Jimmy Jairala
 Diego Oquendo
Doménica Tabacchi
 Patricia Terán
 Jorge Loayza
 Carla Sacoto
 Renán Ordóñez
Marcela Holguín

Referencias 

Programas de televisión informativos
Programas de televisión de Ecuador